Alfabet perski (perski: ایف ای فارسیل، نیای alefbā-ye fārsi) – system pisma powstały na bazie alfabetu arabskiego, używany do zapisu języka perskiego. Posiada cztery dodatkowe litery, które nie występują w alfabecie arabskim: پ [p], اس [č], ژ [ž], i ہو [ɡ].

Perskie pismo jest abdżadem pisanym wyłącznie kursywą, to znaczy, że większość liter w słowie łączy się wzajemnie, również na komputerach, które łączą je automatycznie. Litery mogą mieć różne formy w zależności od pozycji w wyrazie (początkowej, środkowej, końcowej albo samodzielnej). Zapisywane jest od prawej do lewej.

Alfabet

Bibliografia 
 
 Kaweh Pur Rahnama: Język perski, część I dla początkujących, Dialog 2015. .

Perski